Schaibing ist der Ortsname von

 Schaibing(-Bahnhof) (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern mit dem ehemaligen nach Schaibing (Untergriesbach) benannten Bahnhof
 Schaibing (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern